Тимур і його команда

 Тимур і його команда — повість Аркадія Гайдара
 Тимур і його команда — фільм 1940 року
 Тимур і його команда — фільм 1976 року